Doha (ou Doa), capital do Qatar
"DOA" (canção), da banda Foo Fighters
 ''DOA: Dead or Alive, filme com Devon Aoki e Jaime Pressly

D.O.A.
 D.O.A. (banda), grupo punk canadense
 D.O.A. (filme de 1949), com Edmond O'Brien e Pamela Britton
 D.O.A. (filme de 1980), documentário 
 D.O.A. (filme de 1988), com Dennis Quaid e Meg Ryan
 D.O.A. (filme de 2015), com Jeremy Alan Hay e Vesta Schneider

Desambiguação